Guhr ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Guhr (Carl Wilhelm Ferdinand Guhr; 1787–1848) deutscher Musiker (Violine), Komponist, Kapellmeister und Theaterdirektor
 Friedrich Heinrich Florian Guhr (1791–1841) schlesischer Musiker,
 Carsten Guhr (* 1979), deutscher Kommunalpolitiker
 Christin Guhr (* 1982), deutsche Volleyballspielerin
 Friedrich Ernst Guhr (vor 1887–1916), Manager der  Riebeck-Brauerei, Kommissionsrat
 Hans Guhr (General, 1868) (1868–1955), deutscher Generalmajor der Reichswehr und Autor
 Hans Guhr (General, 1916) (1916–1969), deutscher Generalmajor der Bundeswehr und Journalist
 Herbert Guhr (1917–1985), deutscher Politiker (FDP)
 Michael Guhr (1873–1933), Betreiber des ehem. Dr. Guhr Sanatoriums
 Richard Guhr (1873–1956), deutscher Maler und Bildhauer
 Sebastian Guhr (* 1983), deutscher Schriftsteller
 Thomas Guhr (* 1961 in Gießen), Professor für Physik an der Universität Duisburg Essen

Siehe auch:
 Gur